Яхонтово — название населённых пунктов в России:

 Яхонтово  — исчезнувшее село в Зиминском районе Иркутской области.
 Яхонтово — село в Данковском районе Липецкой области.
 Яхонтово — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Яхонтово — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Яхонтово — село в Одоевском районе Тульской области.